Urrós (Mogadouro), een plaats in de Portugese gemeente Mogadouro
 Urrós (Torre de Moncorvo), een plaats in de Portugese gemeente Torre de Moncorvo